Der Verwaltungskreis Bern-Mittelland im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Er gehört zur Verwaltungsregion Bern-Mittelland (deren einziger Kreis er ist) und umfasst 74 Gemeinden auf  km² Fläche mit zusammen  Einwohnern.Er ist deckungsgleich mit der Regionalkonferenz Bern-Mittelland.Stand Gemeindeliste: 1. Januar 2023.

Gemeinden 

Die Gemeinden stammen aus den bisherigen Amtsbezirken
 Aarberg (Meikirch),
 Bern (alle),
 Burgdorf (Bäriswil),
 Fraubrunnen,
 Konolfingen (alle),
 Laupen (alle),
 Schwarzenburg (alle) und
 Seftigen.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2010 

Fusionen
 2011: Albligen und Wahlern → Schwarzenburg

 2012: Belp und Belpberg → Belp

 2013: Münsingen und Trimstein → Münsingen

 2014: Büren zum Hof, Etzelkofen, Fraubrunnen, Grafenried, Limpach, Mülchi, Schalunen und Zauggenried → Fraubrunnen
 2014: Jegenstorf, Münchringen und Scheunen → Jegenstorf
 2014: Bleiken bei Oberdiessbach und Oberdiessbach → Oberdiessbach

 2017: Münsingen und Tägertschi → Münsingen

 2018: Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen → Kirchdorf
 2018: Grosshöchstetten und Schlosswil → Grosshöchstetten

 2019: Golaten und Kallnach (Verwaltungskreis Seeland) → Kallnach

 2020: Kirchenthurnen, Lohnstorf und Mühlethurnen → Thurnen

 2021: Riggisberg und Rümligen → Riggisberg

 2022: Clavaleyres, Gempenach, Galmiz und Murten → Murten (Kanton Freiburg)

 2023: Diemerswil und Münchenbuchsee → Münchenbuchsee

Weblinks 

 Gemeinden und Regierungsstatthalteramt Verwaltungskreis Bern-Mittelland auf der Website des Kantons Bern

Einzelnachweise 

 
BernMittelland